Die Abkürzung TDV steht für:

 den Computerspiele-Hersteller The Digital Village
 Türkiye Diyanet Vakfı

Die Abkürzung TDv steht für:

 Technische Dienstvorschrift der Bundeswehr

Die Abkürzung TdV steht für:

 das Musical Tanz der Vampire
 das Verfahren Trennung der Veränderlichen zum Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen

TDV